«Гнев» () — фильм 2004 года режиссёра Тони Скотта в жанре криминальной драмы и триллера, основанный на романе  «».

Роман ранее уже был экранизирован в фильме 1987 года «» (режиссёр и сценарист ).

Сюжет 
Действие фильма происходит в Мексике в 2003 году. Крупный бизнесмен Самуэль Рамос (Марк Энтони) опасается за свою 9-летнюю дочь Питу (Дакота Фэннинг). Для защиты он нанимает бывшего офицера разведки сил морской пехоты США, впоследствии бойца SOG ЦРУ Джона Кризи (Дензел Вашингтон) в качестве телохранителя. Джон берётся за работу, но сам он находится в тяжёлом эмоциональном кризисе и подумывает о самоубийстве. Знакомство с девочкой, которое перерастает в тёплую дружбу, вновь пробуждает у него интерес к жизни.

После урока музыки на Питу организовано разбойное нападение с целью похищения. Джон дал бой преступникам и застрелил четверых, но сам был ранен. Преступники забрали девочку с собой. К родителям девочки обращаются с требованием выкупа в $10 млн. Однако при передаче выкупа что-то пошло не так, и началась перестрелка, итогом чего стал срыв сделки. Похититель сообщает родителям Питы, что девочку убили. При помощи своего друга Пола Рейборна (Кристофер Уокен) бывший телохранитель бежит из госпиталя ещё до полного выздоровления. Джон клянётся матери Питы — Лизе Рамос (Рада Митчелл), что отомстит и убьёт всех, кто имел отношение к похищению.

Сначала Джон выходит на исполнителей похищения. Под пытками исполнитель выдаёт организатора. Переходя по цепочке всё выше, Джон выясняет, что похищение организовал отец девочки. $10 млн выкупа не принадлежали ему, но Самуэль собирался провернуть аферу, в результате которой ему должна была достаться половина суммы. При передаче денег был убит родственник одного из похитителей, и планы были расстроены. Джон рекомендует Самуэлю покончить жизнь самоубийством, что тот и делает.

Доводя свой план мести до конца, Джон выходит на двоих непосредственных руководителей операции похищения — братьев Даниеля и Ауэрелио Санчес. Джон выходит сначала на Аурелио, а через него на Даниеля, который сообщает, что на самом деле девочка жива. Он готов обменять девочку на Джона и своего брата. Тяжело раненый Джон из последних сил проводит обмен и возвращает Питу её матери. Затем он сдаётся в руки преступников и умирает, пока его перевозят в машине.

Заключительная сцена — убийство Даниеля Санчеса представителем силовых структур Мехико Мигелем Манзано (Джанкарло Джаннини) в ходе ареста.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил в большей степени положительные отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes средний рейтинг составляет 75 %. На Metacritic — 87 %. На сайтах КиноПоиск и IMDB рейтинги фильма выше среднестатистических.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы о похищениях людей
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы США 2004 года